Michael Emenalo (Aba, 4 de julho de 1965) é um ex-futebolista nigeriano, que atuava como defensor. Jogou a Copa do Mundo FIFA de 1994.

Carreira

Enugu Rangers 
Após se destacar no Enugu Rangers, Emenalo despertou a atenção do futebol europeu, sendo contratado pelo Molenbeek após atuar pelo time da Universidade de Boston.

Atuou também por Eintracht Trier, Notts County, San Jose Clash e Lleida até 2000, quando parou de jogar pela primeira vez, enquanto defendia o Maccabi Tel-Aviv.

Stockport 
No mesmo ano de 2000, Emenalo desistiu da aposentadoria e foi contratado pelo Stockport County, equipe da League Two, a quarta divisão da Inglaterra.

Após essa passagem pelos Hatters, Michael pendurou de vez as chuteiras em 2003.

Seleção

Copa de 1994
Emenalo disputou duas competições com a camisa da Nigéria: a Copa Rei Fahd de 1995 (atual Copa das Confederações) e a Copa de 1994, onde disputou as três partidas de seu time na primeira fase.

Não jogou a partida contra a Itália, pois estava lesionado. Assistiu, do banco de reservas, a dramática eliminação das Superáguias da Copa com um gol de Roberto Baggio no final, mesmo com um jogador a menos.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Emenalo, Michael
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Futebolistas do Stockport County F.C.
Naturais de Aba (Abia)
Jogadores da Seleção Nigeriana de Futebol
Futebolistas da Copa Rei Fahd de 1995
Alunos da Universidade de Boston